Webera peut désigner :
 Webera, un awraja de la province de Hararghe, en Éthiopie.

Webera est le nom scientifique de plusieurs genres biologiques différents :
 Webera Hedw., 1801, genre de mousses de la famille des Bryaceae ;
 Webera Ehrh. ex Borkh., 1809, synonyme de Diphyscium D. Mohr, genre de mousses de la famille des Buxbaumiaceae ;
 Webera Schreb., 1791, synonyme de Tarenna Gaertn., genre de plantes de la famille des Rubiaceae ;
 Webera J.F. Gmel., 1791, synonyme de Bellucia Neck. ex Raf., genre de plantes de la famille des Melastomataceae ;
 Webera Cramer, 1803 nomen illegitimum, genre de plantes de la famille des Rubiaceae.

Notes et références 

Homonymie de genre en biologie